Савкин, Александр:
 Савкин, Александр Владимирович (род. 1988) — российский и узбекистанский пятиборец.
 Савкин, Александр Евгеньевич (род. 1976) — российский гребец.